Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier III, se dispute du 21 au .

Barbara Paulus remporte le simple dames. En finale, elle bat Henrieta Nagyová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ruxandra Dragomir et Inés Gorrochategui.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1997
Varsovie
Sport en Pologne en 1997
Tennis en juillet 1997